Фре́йлина (от устаревш.  — незамужняя женщина, девушка, девица; ) — младшее придворное женское звание в европейских странах и послепетровской России. Давалось представительницам знатных дворянских фамилий. В Европе фрейлины составляли свиту королев и принцесс, а в России свиту императриц и великих княгинь.

Фрейлины во Франции и Англии 

Термин фрейлина появился во Франции в конце XII века, так называли женщин в свите королев.

Роль фрейлин возросла в Эпоху Возрождения, когда некоторые из них стали играть значительную роль при королевских дворах.

В обязанности фрейлин входило сопровождать королев или женщин-особ королевской крови на государственных мероприятиях и балах.  Королева Англии Елизавета I выбирала фрейлин, как правило из знатных или влиятельных семей, которые не имели права выйти замуж без её предварительного согласия.

Многие фрейлины становились любовницами английских и французских королей, играя значительную роль в политической жизни государств. Фрейлины при французском дворе Луиза Франсуаза де Лавальер и Франсуаза-Атенаис де Монтеспан, став любовницами короля Франции Людовика XIV получили титул официальных фавориток, что делало их более влиятельными персонами при королевском дворе, но при этом их дети, родившиеся от короля считались внебрачными.

Бывшая фрейлина при французском дворе Луиза Рене де Керуаль, ставшая любовницей короля Англии Карла II, была влиятельна при английском дворе, активно повышая французское влияние и была ненавидима английским парламентом.

Фрейлины в Российской империи 

Это звание следовало по старшинству за званиями статс-дамы и камер-фрейлины. Начало присваиваться с 1744 года.

Звание давалось незамужним женщинам. При назначении во фрейлины девушка получала «шифр», то есть украшенный бриллиантами вензель царственной особы, в свиту которой она поступала. При выходе замуж это звание с них снималось, но они сохраняли право быть представленными императрице и получать приглашения на придворные церемонии и балы в Большом зале Зимнего дворца вместе с мужьями, независимо от их чина.

Примерно треть фрейлин принадлежала к титулованным фамилиям; около половины из них были дочерьми лиц, имевших придворные чины и звания. Едва ли не основным преимуществом фрейлин была возможность выйти замуж, так как при дворе можно было найти наиболее выгодного, знатного и богатого жениха. Фрейлины при этом получали приданое от двора. Даже в середине XIX в. известны случаи пожалования звания фрейлины малолетним девочкам.

Фрейлинские знаки носились на банте цвета Андреевской голубой ленты и прикреплялись к придворному платью на левой стороне корсажа. Ежегодно список фрейлин публиковался в адрес-календаре Российской империи. Список строился по стажу пребывания во фрейлинском звании.

См. также 
 Придворные дамы Российской империи
 Список фрейлин российского императорского двора

Примечания

Литература 
 Архипова Т. Г., Румянцева М. Ф., Сенин А. С. «История государственной службы в России XVIII—XX века.» — : Современник, 1999.

Ссылки 

 Игорь Зимин «Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение».

Придворные чины